Compañero puede referirse a:

 El compañero, un oficio entre pastores, en España.
 El compañero, uno de los tres grados iniciales de la masonería, en conjunto llamados «masonería simbólica» o «masonería azul».
 Un Compañero de la Liberación, un miembro de la «Orden de la Liberación».
 El compañero de ruta, persona que simpatiza con las creencias de una organización, pero sin llegar a pertenecer a la misma.
 Un compañero de ruta capitalista; en el pensamiento maoísta, término despectivo para referirse a una persona o grupo político que, si bien pertenece técnicamente al espectro de la izquierda, demuestra una preferencia relativamente marcada hacia las ideas de la burguesía.
 El Compañero del Año de la NBA, premio anual para baloncestistas, otorgado por la NBA desde la temporada 2013.
 Compañero presidente (1975), álbum de estudio interpretado por los músicos hispanoamericanos Inti-Illimani, Soledad Bravo, Andrés Jiménez, Daniel Viglietti, Alí Primera, César Isella, Quilapayún, Óscar Chávez, Ángel Parra y Pablo Milanés.
 Compañero te doy (1978), obra de teatro de Juan José Alonso Millán.

Enlaces externos